Puede referirse a:
 El nombre común de la planta Artemisia caerulescens.
 El nombre común de la planta Cistus salviifolius.
 El nombre común de la planta Halimium umbellatum.
 El nombre común de la planta Helichrysum stoechas.
 El nombre común de la planta Teucrium capitatum.
 El nombre común de la planta Teucrium polium.
 El nombre común de la planta Thymus mastichina.
 El nombre común de la planta Thymus vulgaris.